Алекса́ндр Пантеле́ев:
 Пантелеев, Александр Аполлосович (1874—1948) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Омский и Тюменский.
 Пантелеев, Александр Васильевич (1932—1990) — советский художник.
 Пантелеев, Александр Ильич (1838—1919) — русский военачальник и государственный деятель.
 Пантелеев, Александр Петрович (1874—1948) — русский и советский режиссёр, сценарист и актёр.